Contea di Vilnius – contea della Lituania
 Gubernija di Vilna – governatorato dell'Impero russo
 Voivodato di Vilnius – unità amministrativa del Granducato di Lituania, della Confederazione Polacco-Lituana e del Regno di Polonia
 Regione di Vilnius – regione storica europea oggi divisa tra Lituania e Bielorussia